Seweryn Pieniężny starszy (1864-1905) – działacz społeczno-narodowy, współzałożyciel, redaktor i wydawca „Gazety Olsztyńskiej”
 Seweryn Pieniężny młodszy (1890-1940) – syn ziemi warmińskiej, działacz społeczno-oświatowy, polski patriota, dziennikarz, redaktor i wydawca „Gazety Olsztyńskiej”